El Torneig de Costa do Sauipe 2009, també se'l coneix com a Open de Brasil 2009 i forma part de la sèrie 250 de la ATP. Es juga a Costa do Sauipe, Brasil, del 9 fins al 14 de febrer del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009